Ptisciana är ett släkte av fjärilar. Ptisciana ingår i familjen trågspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trågspinnare
Ptisciana